Хюсен () — шведская фамилия. Известные носители:

 Хюсен, Гленн (род. 1959) — шведский футболист, защитник, выступавший за ФК «Гётеборг», «ПСВ», «Фиорентина», «Ливерпуль», «ГАИС»
 Хюсен, Тобиас (род. 1982) — шведский футболист, нападающий ФК «Гётеборг».
 Хюсен, Торстен (1916—2009) — шведский психолог и педагог.

См. также 
 (1861—1934) — албанский националист, дядя руководителя Албании Энвера Ходжа